Brian Joo – cantante sudcoreano
 Joo Da-young – attrice sudcoreana
 Joo Hyong-jun – pattinatore di velocità su ghiaccio sudcoreano
 Joo Hyun-jung – arciera sudcoreana
 Joo Hyun-mi – cantante sudcoreana
 Joo Jong-hyuk – attore e cantante sudcoreano
 Joo Min-jin – ex pattinatrice di short track sudcoreana
 Joo Se-hyuk – tennistavolista sudcoreano